Zanussi je původně italské jméno. Jeho nositelem jsou:

Antonio Zanussi — italský podnikatel, zakladatel firmy Zanussi
Krzysztof Zanussi (* 1939) — polský režisér
Ron Zanussi (* 1956) — kanadský hokejista
Per Zanussi (* 1977) — norský jazzový hudebník